Bergener Schule steht für:

 Bergener Schule (Malerei), eine Gruppe niederländischer Maler
 Bergener Schule (Meteorologie), meteorologische Forschungsgruppe um Vilhelm Bjerknes